Аббатство Сен-Виктор — аббатство, посвящённое святому Виктору:
 Аббатство Сен-Виктор в Марселе,
 Аббатство Сен-Виктор в Париже.